Genichi Taguchi (1924-2012), ingénieur et statisticien japonais
Katsuhiko Taguchi (né en 1972), pilote de rallyes japonais
Masaharu Taguchi (1916-1982), nageur japonais
Masayuki Taguchi (né en 1970), mangaka japonais
Mitsuhisa Taguchi (1955–2019), footballeur japonais
Nobutaka Taguchi (né en 1951), nageur japonais
Paul Yoshigoro Taguchi (1902-1978), cardinal japonais
Yasuhiro Taguchi (né en 1951), directeur de projet de jeu vidéo japonais
Yoshinori Taguchi (né en 1965), footballeur japonais

Patronyme japonais